Jméno a příjmení Václav Dvořák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Václav Dvořák (básník) (1820–1872) – český římskokatolický kněz, kaplan ve Všestarech a básník 
 Václav Dvořák (kněz) (1921–2008) – český římskokatolický kněz a generální vikář českobudějovické diecéze 
 Václav Dvořák (politik) – generál Čs. lidové armády a politik, v letech 1969–70 stát. tajemník na min. nár. obrany
 Václav Dvořák (poslanec Říšské rady) (1856–1914) – český politik, počátkem 20. století poslanec Říšské rady a českého zemského sněmu 
 Václav Dvořák (režisér) (* 1948) – český režisér, dokumentarista 
 Václav Dvořák (stavitel) (1900–1984) – brněnský stavitel a architekt